Il doppio del Paris Open 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tom Okker e Marty Riessen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Brian Gottfried e Raúl Ramírez hanno battuto in finale 6–2, 6–0 Jeff Borowiak e Roger Taylor.

Teste di serie
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)
 Robert Lutz /  Raymond Moore (quarti di finale)
 Byron Bertram /  Bernard Mitton (semifinale)
 Patrice Dominguez /  Jean-Louis Haillet (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1977